Java Runtime Environment (сокр. JRE; русск. среда выполнения для Java) — минимальная (без компилятора и других средств разработки) реализация виртуальной машины, необходимая для исполнения Java-приложений. Состоит из виртуальной машины Java Virtual Machine и библиотеки Java-классов.

JRE распространяется свободно и для большинства платформ может быть загружена с сайта Oracle.

Средства разработки вместе с JRE входят в JDK.

jucheck.exe 
jucheck.exe (полное название Java Update Check) — процесс, периодически проверяющий и по желанию пользователя устанавливающий обновления для JRE в операционной системе Microsoft Windows. Процесс не критичен для работы самой ОС, но при его отключении JRE перестанет проверять обновления.

См. также 
 Apache Harmony
 OpenJDK

Примечания

Ссылки 
 
 Java Runtime Environment Download from Java.com
 Java SE Downloads
 Test your Java Virtual Machine (JVM)

Java